Аткарск:

 Аткарск — город (с 1780) в России, административный центр Аткарского района Саратовской области.
 Аткарск — узловая товарно-пассажирская железнодорожная станция Приволжской железной дороги.